Auricularia aurantiaca je botanický název pro několik rostlin:

 Pevník chlupatý — nejedlá dřevokazná houba z čeledi pevníkovitých
 Žilnatka oranžová — nejedlá dřevokazná houba z čeledi dřevokazovitých